Bertholet ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bertholet (1868–1951), Schweizer reformierter Theologe
 Denis Bertholet (* 1952), Schweizer Autor und Dozent
François Bertholet (1814–1862), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Raymond Bertholet (1909–1979), Schweizer Politiker (SP) und Gewerkschafter